

Patronyme 

 Giuseppe Lombardo Radice (1879-1938), pédagogue italien ;
 Laura Lombardo Radice (1913-2003), enseignante, résistante, femme politique et pacifiste italienne, fille de Giuseppe Lombardo Radice ;
  (1916-1982), mathématicien italien, fils de Giuseppe Lombardo Radice ;
 Luigi Radice (1935-2018), footballeur italien ;
 Mario Radice (1898-1987), peintre italien du  ;
 Giovanni Lombardo Radice (1954-), acteur et scénariste italien ;
 Raffaele Radice (1996+), coureur cycliste italien ;
 Roberto Radice (19?-), professeur italien ;
Teresa Radice (1975-), scénariste de bande dessinée italienne.

Patronyme italien